

Léthé 
 Dans la mythologie grecque, le Léthé est un fleuve des Enfers.
 Léthé, épisode de la série télévisée Star Trek: Discovery.

Lethe 
 Le Lethe est une rivière d'Allemagne.
 Le Lethe est un fleuve d'Alaska.
 Lethe est un genre de papillons de la sous-famille des Satyrinae.

Léthée ou Lithaois 
 Le Léthée est un fleuve de Crète coulant à Gortyne.
 Le Léthée est un fleuve de Thessalie coulant à Trikala.